Johannes Johanni Tornberg, född 29 januari 1670 i Hietaniemi församling, död 11 februari 1751 i Jukkasjärvi församling, var en svensk präst, kyrkoherde i Jukkasjärvi församling. 

Johannes Johanni Tornberg föddes som Johan Johansson och var son till kyrkoherden i Övertorneå församling Johannes Tornberg och Brita Isaksdotter Curtilia.

Han blev student vid Uppsala universitet den 22 oktober 1694, adjunkt hos fadern 1698 och pastor i Kautokeino 1707, innan han 1719 utsågs till kyrkoherde i Jukkasjärvi församling

Han gifte sig den 11 mars 1700 med bruksbokhållaredottern Sara Renmark och de fick flera barn tillsammans.

Referenser

Män
Födda 1670
Avlidna 1751
Svenska präster under 1700-talet
Personer från Hietaniemi socken